«Перси Джексон и Олимпийцы» () — предстоящий американский фэнтезийный телесериал Джонатана И. Стайнберга и Дэна Шотца для стриминг-сервиса Disney+, основанный на одноимённом цикле Рика Риордана и спродюсированный компаниями Disney Branded Television, 20th Television и Gotham Group.

Уолкер Скобелл, Лея Джеффрис и Арьян Симхадри сыграют трёх главных героев — Перси Джексона, Аннабет Чейз и Гроувера Ундервуда. Разработка сериала началась в мае 2020 года после начала сотрудничества Риордана с компанией Walt Disney. Стайнберг и Шотц были объявлены шоураннерами проекта в июле 2021 года, а Джеймс Бобин был нанят в качестве постановщика первого эпизода в октябре того же года. Скобелл получил главную роль в январе 2022 года, а в мае к актёрскому составу присоединились Джеффрис и Симхадри. К сентябрю Андерс Энгстрем и Джет Уилкинсон были наняты, чтобы снять несколько эпизодов сериала. Съёмки начались в июне 2022 года в Ванкувер и завершились в январе 2023 года.  

Премьера «Перси Джексона и Олимпийцев» запланирована на 2024 год, а первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Сюжет 
Греческий бог Зевс обвиняет 12-летнего полубога Перси Джексона в похищении молний.

В ролях

Главные герои 
Уолкер Скобелл — Перси Джексон, юный полубог.
Лея Джеффрис — Аннабет Чейз, дочь Афины, которая тренировалась в Лагере Полукровок в течение пяти лет.
Арьян Симхадри — Гроувер Ундервуд, лучший друг Перси и по совместительству сатир, выдающий себя за 12-летнего мальчика.

Второстепенные персонажи 
Вирджиния Кулл — Салли Джексон, самоотверженная мать Перси.
Глинн Тёрмен — Хирон / Мистер Браннер, кентавр, выдающий себя за школьного учителя Перси.
Джейсон Мандзукас — Дионис / Мистер Д., глава Лагеря Полукровок.
Меган Маллалли — Алекто / Миссис Додз, учительница Перси по математике, которая на самом деле является одной из фурий Аида.
Тимм Шарп — Гейб Ульяно, муж Салли и отчим Перси.
Диор Гудджон — Кларисса Ла Ру, упрямая дочь Ареса, которая издевается над Перси.
Чарли Бушнелл — Лука Кастеллан, опытный фехтовальщик и старший в доме Гермеса.
Адам Коуплэнд — Арес, высокомерный и дерзкий бог войны.

Гостевые персонажи 
Оливия Мортон — Нэнси Бобофит, любимица учителя, которая не любит Перси.
Сьюзан Крайер — Ехидна, грозная мать монстров.
Джессика Паркер Кеннеди — Медуза, живущая в одиночестве горгона.
Лин-Мануэль Миранда — Гермес, вестник богов.
Джей Дюпласс — Аид, бог загробного мира.
Тимоти Омандсон — Гефест, бог кузнечного ремесла.
Лэнс Реддик — Зевс, грозный бог неба, у которого украли молнии. Это будет последнее появление Реддика на телевидении после его смерти 17 марта 2023 года.
Тоби Стивенс — Посейдон, упрямый и импульсивный отец Перси и бог морей.

Эпизоды 
Сценаристами пилотного эпизода выступили Рик Риордан и Джонатан И. Стайнберг, в то время как Джеймс Бобин был назначен режиссёром. Андерс Энгстрём будет режиссировать третий и четвёртый эпизоды, а Джет Уилкинсон — пятый и шестой.

Производство

Разработка 
В ноябре 2018 года Рик Риордан поделился сомнениями относительно творческого контроля над адаптацией книг про Перси Джексона в случае производства новых экранизаций, сославшись на свой опыт с серией фильмов от 20th Century Fox. 12 декабря 2019 года Риордан сообщил в своём Twitter-аккаунте, что встречался с руководством Disney по вопросу адаптации книг, отметив: «слишком рано загадывать наперёд, но я буду продолжать в том же духе!». Это стало возможным после того, как Disney приобрела 21st Century Fox в 2019 году. 14 мая 2020 года Риордан, вместе со своей женой Бекки, записал видеособщение в Twitter, объявив о начале разработке телесериала-адаптации пентологии Перси Джексон и Олимпийцы, первый сезон которого будет снят по мотивам «Похитителя молний». Автор заверил, что он и его жена выступят в качестве исполнительных продюсеров. Сериал будет выпущен на Disney+. В марте 2021 года Риордан объявил о начале поисков режиссёра и сценаристов сериала. В октябре стало известно, что пилотный эпизод срежисирует Джеймс Бобин, а в октябре Джонатан И. Стайнберг и Дэн Шотц были назначены шоураннерами проекта.

В январе 2022 года проекту был дан «зелёный свет». В том же месяце было выявлено, что компании Disney Branded Television, 20th Television и Gotham Group будут продюсировать сериал. Стайнберг, Шотц, Бобин и Риордан были объявлены исполнительными продюсерами, наряду с Ребеккой Риордан, Бертом Солком, Моникой Овусу-Брин, Джимом Роу, Андерсом Энгстрёмом, Джетом Уилкинсоном, Эллен Голдсмит-Вейн, Джереми Беллом и Д. Дж. Голдбергом. На  сентябрьской выставке D23 подтвердилась информация о назначении Андерса Энгстрёма и Джета Уилькинсона исполнительными продюсерами. В том же месяце Риордан сообщил, что Энгстрём будет режиссировать третий и четвёртый эпизоды, в то время как Уилькинсон выступит режиссёром пятого и шестого.

Сценарий 
На момент марта 2021 года состоялось рассмотрение чернового варианта сценария пилотного эпизода. В апреле 2021 года было объявлено, что Джонатан Э. Стейнберг выступит соавтором и исполнительным продюсером пилотного эпизода наряду с Риорданом. В тот же день Моника Овусу-Брин, Дафна Олив, Стюарт Страндберг, Зои Нири, Джо Трац и Ксавье Стайлз присоединились к проекту в качестве сценаристов. Каждый сезон будет адаптировать конкретную книгу из цикла Перси Джексон и Олимпийцы, в связи с чем первый сезон стал адаптацией романа «Перси Джексон и Похититель молний». Помимо написания сценария для пилотного эпизода, Риордан и со-шоураннер Стейнберг разработали библию телесериала, а также расписали сюжет для первого сезона и идеи для потенциальных будущих сезонов.

Кастинг 
Предварительный кастинг начался в апреле 2021 года. В январе 2022 года Уокер Скобелл получил роль Перси Джексона, о чём было объявлено в апреле того же года. В следующем месяце было объявлено, что Лея Джеффрис и Арьян Симхадри сыграют Аннабет Чейз и Гроувера Ундервуда, двух близких друзей Перси. Кастинг Джеффрис подвергся критике в Интернете из-за того, что в романах Аннабет не являлась темнокожей девочкой. Подобные заявления Риордан назвал «расистскими». В июне Вирджиния Кулл, Глинн Тёрмен, Джейсон Мандзукас, Меган Маллалли и Тимм Шарп были назначены на роли Салли Джексон, Хирона, Диониса, Алекто и Гейба Ульяно. В том же месяце Диор Гудджон и Чарли Бушнелл присоединились к актёрскому составу в качестве Клариссы Ла Ру и Луки Кастеллана, в то время как за Оливией Мортон была закреплена роль Нэнси Бобофит. Адам Коуплэнд получил роль Ареса в октябре, а за Сьюзан Крайер и Джессикой Паркер Кеннеди закрепились роли антагонистов Ехидны и Медузы. В ноябре 2022 года подтвердилось участие Лина-Мануэля Миранды, Джея Дюпласса и Тимоти Омандсона в качестве Гермеса, Аида и Гефеста, а уже в январе 2023 года было раскрыто, что Лэнс Реддик сыграет Зевса, а Тоби Стивенс — Посейдона.

Съёмки 
Основные съёмки начались 2 июня 2022 года в Ванкувере под рабочим названием «Золотая норка» и завершились в январе 2023 года. Для съмёок использовалась светодиодная сцена на базе технологии визуальных эффектов StageCraft от студии Industrial Light & Magic.

Маркетинг 
Тизер-трейлер сериала был показан 10 сентября 2022 года во время . Ротем Русак из Nerdist отметил, что трейлер хорошо передал дух «Похитителя молний», в то время как Кендалл Майерс из Collider назвала его чрезмерно тёмным.

Премьера 
Сериал будет выходить на Disney+. Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов. В июле 2022 года Риордан заявил, что сериал, скорее всего, выйдет примерно в начале 2024 года, что было подтверждено в сентебре.

Примечания

Ссылки 
 

Оригинальные программы Disney+
Телесериалы на английском языке
Перси Джексон и олимпийцы
Телесериалы Fox Television Studios